Дми́трий Андре́евич Плетнёв (16 января 1998, Санкт-Петербург, Россия) — российский футболист, полузащитник. Сын футболиста Андрея Плетнёва.

Биография 
Воспитанник петербургского «Зенита». С 6 лет занимался в «Смене», впоследствии — академии «Зенита». Первый тренер — Александр Леонидович Поздышев.

В сентябре 2015 года дебютировал в составе молодёжной команды «Зенита» против молодёжного «Спартака». Сыграл 1 матч в Юношеской лиге УЕФА. В первенстве ФНЛ за «Зенит-2» дебютировал 6 сентября 2017 года в матче 12-го тура против «Ротора» (1:4). В сезоне 2017/18 продолжил выступать за «Зенит-2». Зиму 2018 провёл на сборах основного состава. Позже был взят Роберто Манчини в основную команду, и 5 мая в матче 29-го тура чемпионата России дебютировал в основном составе в матче против «Локомотива» (0:1), выйдя на замену на 69-й минуте вместо Юрия Жиркова. Перед сезоном 2019/20 на правах аренды перешёл в «Томь». В сентябре 2020 года перешёл в «Балтику».

28 июля 2021 года стал игроком петербургского «Динамо». В январе-феврале 2022 года находился на просмотре в красноярском «Енисее», участвовал в товарищеских матчах. Однако, уже 21 февраля 2022 был в составе «Динамо» на финальный матч Турнира уполномоченного представителя президента в Северо-Западном округе.

2 марта покинул петербургскую команду и стал игроком «Атырау» из чемпионата Казахстана. 3 марта дебютировал за клуб в матче против «Аксу».

В сборной 
В 2014—2015 годах был в составе юношеских сборных до 17 и до 18 лет под руководством Михаила Галактионова. Участник чемпионата мира среди юношеских команд 2015.

23 февраля 2020 года принял участие в одном матче в составе сборной до 20 лет.

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Зенит»
 Профиль на сайте ОФФ «Северо-Запад»
 Профиль на сайте Федерации футбола Санкт-Петербурга

Футболисты России
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Атырау»